СМ-лига 2012—2013 — 38-й сезон СМ-лиги и 82-й чемпионат Финляндии по хоккею с шайбой. Чемпионом стал хоккейный клуб Эссят.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Квалификация

Кярпят — Лукко

ХИФК — СайПа

Четвертьфинал

Йокерит — Лукко

Таппара — ХИФК

ЮИП — ХПК

Эссят — КалПа

Полуфинал

Таппара — Лукко

ЮИП — Эссят

Финал за 3 место

Финал

Таппара — Эссят

Итоговая таблица

Лучшие игроки регулярного чемпионата

Лучшие бомбардиры 
''Сокращения: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки

Лучшие вратари 
''Сокращения: И = Игры, ПШ = Пропущено шайб, И"0" = Сухие игры, %ОБ = Процент отражённых бросков

Ссылки 
 SM-liiga.fi

2012 год в хоккее
2013 год в хоккее
Хоккей с шайбой в Финляндии